Con delta blues,  Delta blues o Delta Blues si possono indicare:
 delta blues, genere musicale
 Delta Blues, romanzo di Kai Zen

Pagine correlate 
 Deltablues, festival internazionale di blues a Rovigo